Алекса́ндр Серге́евич Демья́ненко:
 '''Демьяненко, Александр Сергеевич''' (1937—1999) — советский и российский актёр.
 Демьяненко, Александр Сергеевич (род. 1993) — российский пловец-паралимпиец.